Octolepis är ett släkte av tibastväxter. Octolepis ingår i familjen tibastväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tibastväxter
Octolepis